Крижанівський Веніамін Іванович (нар. 11 жовтня 1991, Київ, Україна) — український хіп-хоп артист, репер, поет, режисер, журналіст, дизайнер та артдиректор; колишній ведучий українського офлайн-батлу #HVNGL.

Біографія 
Народився у Києві, у сім'ї службовців. Батько — Іван Борисович Крижанівський, програміст; мати — Крижанівська Людмила Володимирівна, філологиня. Онук Бориса Миколайовича Крижанівського.

У 1997 батьки Веніаміна розлучилися, мати вийшла заміж за відставного військового. Через невисокий фінансовий рівень життя разом із сім'єю постійно переїздить. Змінив 11 шкіл по всій Україні. В 15 років переїхав до батька, в 16 почав жити самостійно. 2008 року поступив на навчання до Київського обласного коледжу культури та мистецтв (нині — Академія мистецтв імені Павла Чубинського) за спеціальністю режисер видовищно-театралізованих заходів. Навчання не закінчив та пішов на строкову службу восени 2010 року. Потім підписав контракт зі Збройними Силами України на три роки, але був затриманий за наказом Президента через війну на сході. В бойових діях участі не приймав. Звільнений за станом здоров'я навесні 2016.

Тоді ж професійно почав займатися ілюстрацією та вивчати дизайн. Працював журналістом, літературним редактором, копірайтером. З 2019 працює артдиректором у креативних індустріях. Також працював у режисерській групі Дня Незалежності України 2019  та 2020  років.

Творчий шлях

Батл-реп та неофіційні релізи 
З 2011 року веде активну творчу діяльність: пише пісні та малює під псевдонімом KELAVRA (чит. Кєлавра). Його активно підтримує новий друг Петро Колпаков-Бризинський, що також читає реп. Разом вони засновують творче об'єднання TROPA, що займається просуванням артистів у різних жанрах інструментального хіп-хопу та власної творчості.

З 2011 по 2013 рік Веніамін бере активну участь в інтернет-батлах під псевдонімом KELAVRA. У 2012 році випускає перший мікстейп «Четверг обитания» на піратських інтернет-майданчиках. Мікстейп загублений на просторах інтернету, проте саме завдяки йому та збірці батлових треків «Дохлые тайны» (2012—2012 рр.) знаходить перших слухачів. «Четверг обитания» та «Дохлые тайны» випущені під псевдонімом CO.MA і треки з них ще можна знайти на піратських сайтах.

У 2014 випускає неофіційний альбом VANDALISM, що складається з тринадцяти пісень та одного скіта. Альбом тепло прийнятий київською реп-сценою та поціновувачами, але все ще лишається занадто локальним досягненням. Вже у цьому творі починає відстежуватися ліричний герой, мешканець андерграунду великого міста із його любовними та культурними конфліктами. Вже тут, у пісні «Дуализм» герой відчуває ехо майбутньої війни.

З 2013 займається організацією локальних реп-батлів, з 2014 — стає одним зі співорганізаторів та ведучим #HVNGL (Хава Нагіла Батл), проводить два сезони (до 2015 року). Потім Келавру виключають з організації батлу через непорозуміння усередині колективу та місце ведучого займає XXV Кадр

У 2015 випускає неофіційний ЕР «Крючки» з народною назвою «Как не подохнуть без бабла» — п'ять треків називаються одним словом з цієї фрази. На останній трек «Бабла» робить ремікс талановитий композитор M1SHKA. Ліричному герою доводиться регулювати побутові питання, жертвуючи великими ідеями щодо спасіння і культурного просвітлення людства. Того ж року відкриває незалежний та некомерційний онлайн-журнал про українську музику в цілому та український реп зокрема. Надихаючись реперами с західної України починає писати треки українською мовою, але київській реп-тусовці його спроби не імпонують.

У 2016 році виходить ЕР «В8Х0D8» (чит. ВЫХОДЫ) вже тут ліричний герой майже не торкається високих матерій, лише намагається знайти виходи з ситуації, що склалася — відсутність перспектив для людини без грошей і зв'язків у жорстокому капіталістичному світі, сповненому війнами та революціями.

2017 року Україна блокує сайт ВКонтакте, тому Веніамін, як і більшість київських реперів втрачає значну частину аудиторії. Восени 2017 року у Веніаміна народжується дочка, Меланія.

На початку 2018 року нарешті виходить EP «UNTOP» у співавторстві з київським репером SW. Тут руйнується і концепт ліричного героя, треки нагадають чи то проповіді, чи то сповіді. Реліз робився протягом 2017 з актуальним для того часу звуком, але через затримки на етапі постпродакшену твір втрачає актуальність. Через відсутність ВК, реліз лишається непоміченим як серед тусовки, так і серед аудиторії репера. Фактично «UNTOP» стає неабияким провалом та передвісником творчої кризи. Того ж року Kelavra розлучається з дружиною, донька залишається жити з нею. Фактично творча криза продовжується до середини 2020 року.

Складний період творчості 
В період 2018—2020 рр. Веніамін записує кілька прохідних реп-відео, але відзначається двома яскравими куплетами на релізі реп-угрупування SHELTER, записує трек «Пройдет» у співпраці з музикантом Max Tau та M1SHKA. Влітку 2020 року знімає цикл короткометражних фільмів «ТИХІ ІСТОРІЇ», дійовими особами яких стали міми Також слід відзначити двомовний трек Рідні Мови Freestyle, який не видавався ні офіційно, ні на відкритих майданчиках, але був записаний для участі у PitBull Battle, хоча був створений ще у 2016 році.

Навесні 2019 року, внаслідок жахливої автокатастрофи, загинув P.RETRO. Але ця втрата ніби вдихнула в артистів та друзів ТРОПИ творче дихання, бо Петро завжди хотів лише одного — щоб його друзі не припиняли творити й продовжували розповсюджувати власну музику. Протягом восьми років Веніамін та Петро вели роботу над ЕР «Кварталы памяти», наразі проводяться роботи щодо відновлення вокального матеріалу P.RETRO.

Точки 
Веніамін збирає російськомовні сингли, що неофіційно виходили протягом 2012—2017 рр. та видає їх у першому офіційному ЕР «ТОЧКИ» 01 січня 2021 року. Реліз не отримує великого успіху, проте його помічає музичний портал СЛУХ та включає до дайджесту нової української музики. Там реліз було схарактеризовано як «інтелігентний, похмурий і трагічний хіп-хоп про самотність, пошук себе і зламані ілюзії з чудовою лірикою і темною атмосферою». Попри те, що треки «СВЕТ» та «КОСТРАМИ» вже були популярні раніше, реліз отримав друге дихання внаслідок позитивного відгуку аудиторії.

Трейлер 
У вересні 2021 року Веніамін видає україномовний реліз «Трейлер» із треками, написаними (але раніше невиданими) у період з 2015 по 2021 рр. До релізу увійшли три треки, створені за допомоги колег M1SHKA, Рома Damari та MDAction. Реліз знову був включений до дайджесту нової української музики від онлайн-медіа СЛУХ.

Також реліз підтримали декілька локальних реп-медіа. Титульний трек «Кроси», створений у колаборації з M1SHKA прозвучав в ефірі URBAN CHART від Наше Радіо та у #17 випуску шоу «Заїло» Також була проведена презентація ЕР на Kyiv FM, а трек «Добре» було включено до подкасту Hip-Hop Special #7 від Радіо Аристократи.

Найпрослуховуванішим на стрімінгах став трек «Шукав».

Основна неофіційна дискографія 
1. LP «VANDALISM» (2014)

2. EP «КРЮЧКИ» (2015)

3. EP «В8Х0D8» (2016)

4. EP «UNTOP» (спільно з SW) (2018)

5. LP SHELTER SHATL (учасник збірки) (2020)

Офіційна дискографія 
1. ЕР «ТОЧКИ» (2021)

2. SINGLE «Замок з піску»  (спільно з Fin) (2021)

3. EP «ТРЕЙЛЕР»  (2021)

4. SINGLE «ТРИМАЙ» (2022)

5. SINGLE «Вперед»  (2022) (спільно з Damari та MDAction)

Соціальні мережі 

 Instagram
 Facebook
 Twitter 
 Telegram 
 Behance
 Kelavra art
</div>

Примітки 

Україномовні репери
Хіп-хоп музиканти України
Автори-виконавці України
Українські поети
Репери України
Народились 1991